El término Pervomáiskoye  o Pervomaiscoe (moldavo) puede referirse a:

Pervomaiscoe (Drochia), localidad del distrito de Drochia, en Moldavia.
Pervomaiscoe (Hînceşti), localidad del distrito de Hînceşti, en Moldavia.

Pervomáiskoye (Altai), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Pervomáiskoye (Iglino, Bashkortostán), localidad del raión de Iglino de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomáiskoye (Steplitamak, Bashkortostán), localidad del raión de Steplitamak de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomáiskoye (Tuimazy, Bashkortostán), localidad del raión de Tuimazy de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomáiskoye (Jaibulin, Bashkortostán), localidad del raión de Jaibulin de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Pervomáiskoye (Pochen, Briansk), localidad del raión de Pochen del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomáiskoye (Sevsk, Briansk), localidad del raión de Sevsk del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomáiskoye (Pochen, Briansk), localidad del raión de Pochep del óblast de Briansk, en Rusia.
Pervomáiskoye (Chuvasia), localidad de la república de Chuvasia, en Rusia.
Pervomáiskoye (Derbent, Daguestán), localidad del raión de Derbent de la república de Daguestán, en Rusia.
Pervomáiskoye (Kayakent, Daguestán), localidad del raión de Kayakent de la república de Daguestán, en Rusia.
Pervomáiskoye (Kizliar, Daguestán), localidad del raión de Kizliar de la república de Daguestán, en Rusia.
Pervomáiskoye (Jasabiurt, Daguestán), localidad del raión de Jasabiurt de la república de Daguestán, en Rusia.
Pervomáiskoye (Jakasia), localidad de la república de Jakasia, en Rusia.
Pervomáiskoye (Karacháyevo-Cherkesia), localidad de la república de Karacháyevo-Cherkesia, en Rusia.
Pervomáiskoye (Starominskaya, Krasnodar), localidad del raión de Starominskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomáiskoye (Vyselki, Krasnodar), localidad del raión de Vyselki del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pervomáiskoye (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Pervomáiskoye (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Pervomáiskoye (Istra, Moscú), localidad del raión de Istra del óblast de Moscú, en Rusia.
Pervomáiskoye (Naro-Fominsk, Moscú), localidad del raión de Naro-Fominsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Pervomáiskoye (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Pervomáiskoye (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Pervomáiskoye (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Pervomáiskoye (Kashary, Rostov), localidad del raión de Kashary del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomáiskoye (Remontnoye, Rostov), localidad del raión de Remontnoye del óblast de Rostov, en Rusia.
Pervomáiskoye (Fiodorovski, Sarátov), localidad del raión Fiódorovski del óblast de Sarátov, en Rusia.
Pervomáiskoye (Krasni Kut, Sarátov), localidad del raión de Krasni Kut del óblast de Sarátov, en Rusia.
Pervomáiskoye (Rovnoye, Sarátov), localidad del raión de Rovnoye del óblast de Sarátov, en Rusia.
Pervomáiskoye (Kalíninsk, Sarátov), localidad del raión de Kalíninsk del óblast de Sarátov, en Rusia.
Pervomáiskoye (Krasnoarmeisk, Sarátov), localidad del raión de Krasnoarmeisk del óblast de Sarátov, en Rusia.
Pervomáiskoye (Éngels, Sarátov), localidad del raión de Éngels del óblast de Sarátov, en Rusia.
Pervomáiskoye (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
Pervomáiskoye (Veliki Ústiug, Vólogda), localidad del raión de Veliki Ústiug del óblast de Vólogda, en Rusia.
Pervomáiskoye (Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Pervomáiskoye (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.

Pervomáiskoye (Ilintsy, Vinnytsia), localidad del raión de Ilintsy del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Kalínovka, Vinnytsia), localidad del raión de Kalínovka del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Vasilkivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Vasilkivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Krinichki, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Krinichki del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Synélnykove, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Synélnykove del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Yurivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Yurivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Snizhné, Donetsk), localidad del ókrug urbano de Snizhné del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Volodárskoye, Donetsk), localidad del raión de Volodárskoye del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Dobropilia, Donetsk), localidad del raión de Dobropilia del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Novoazovsk, Donetsk), localidad del raión de Novoazovsk del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Dobropilia, Donetsk), localidad del raión de Dobropilia del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Michúrino, Télmanove, Donetsk), localidad del municipio de Michúrino raión de Télmanove del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Yasinovátaya, Donetsk), localidad del raión de Yasinovátaya del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Odesa), localidad del óblast de Odesa, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Glújov, Sumy), localidad del raión de Glújov del óblast de Sumy, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Putyvl, Sumy), localidad del raión de Putyvl del óblast de Sumy, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Balaklia, Járkov), localidad del raión de Balaklia del óblast de Járkov, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Shevchenkove, Járkov), localidad del raión de Shevchenkove del óblast de Járkov, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Bilozerka, Jersón), localidad del raión de Bilozerka del óblast de Jersón, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Velika Oleksandrivka, Jersón), localidad del raión de Velika Oleksandrivka del óblast de Jersón, en Ucrania.
Pervomáiskoye (Cherkasy), localidad del óblast de Cherkasy, en Ucrania.